Gheorghe Tohăneanu ist der Name folgender Personen:

* Gheorghe Tohăneanu (Literaturwissenschaftler) (1925–2008), rumänischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller 
 Gheorghe Tohăneanu (Turner) (* 1936), rumänischer Turner